Venushaar ist der Name

 des Frauenhaarfarns (Adiantum capillus-veneris)
 der Mauerraute (Asplenium ruta-muraria) aus der Familie der Streifenfarngewächse! Siehe auch Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium ), Abschnitt Geschichte, Analogiezauber
 der fadenartig wachsenden Bakterienart Thiolava veneris aus der Ordnung Thiotrichales
 des Minerals Rutil, wenn es als goldgelb glänzender Einschluss (Inklusion) in anderen Mineralien vorkommt
 eines Romans des russischen Schriftstellers Michail Pawlowitsch Schischkin aus dem Jahr 2004

Venushaar ( ) ist zudem der Trivialname der Bakterienart Ca. Thiolava veneris